666 rok naszej ery
 666 rok przed naszą erą
 666 liczba naturalna
 liczba Bestii
 666 – niemiecka grupa muzyczna
 666 – album grupy Aphrodite’s Child
 666 – album koncertowy grupy Billy Talent
 666 – album studyjny grupy KAT
 6:66 Satan’s Child – album studyjny Danzig
 (666) Desdemona – planetoida

Zobacz też 

 
 
 heksakosjoiheksekontaheksafobia
 Three 6 Mafia